Mancuso est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alejandro Mancuso (1968-),  footballeur argentin ;
 Anna Mancuso (1971-), femme politique, entrepreneure et avocate anglo-québécoise d'origine italienne ;
 Antonino Mancuso Fuoco (1931-1996), peintre naïf italien ;
 Antonio Mancuso, scénariste italien ;
 Aurelio Mancuso (1962-), homme politique italien ;
 David Mancuso (1944-2016), disc jockey américain ;
 Elvira Mancuso (1867-1958), écrivaine italienne ;
 Franck Mancuso, réalisateur et scénariste français de films policiers ;
 
 Gail Mancuso (1958-), réalisatrice américaine ;
 Gina Mancuso (1991-), joueuse de volley-ball américaine ;
 Julia Mancuso (1984-), skieuse alpine américaine ;
 Nick Mancuso (1948-), acteur canadien ;
 Salvatore Mancuso (1986-), coureur cycliste italien ;
 Salvatore Mancuso Gómez (1964-), paramilitaire colombien ;
 Stefano Mancuso (1965-), biologiste italien.

Personnage de fiction 
 Bart Mancuso, personnage du romancier Tom Clancy

Patronyme italien